Божидар «Бошко» Антич (; 7 января 1944, Сараево — 3 декабря 2007, Белград) — югославский футболист, нападающий.

Карьера 
Родился в Сараево, боснийский серб. В 1966 году начал выступления за «Сараево». В сезоне 1966/67 команда выиграла национальный чемпионат, завоевав первый титул в своей истории. Сам Антич в чемпионском сезоне забил 14 мячей. С 1966 по 1968 год он являлся лучшим бомбардиром команды. Всего за клуб во всех турнирах забил 140 мячей в 276-ти матчах.

В 1968 году в составе сборной Югославии стал серебряным призёром чемпионата Европы.

В 1972 году перешёл во французский «Анже», в составе которого провёл 103 матчах, забил 44 мяча.

В 1975 году перешёл в «Кан», за который выступал до завершения карьеры игрока в 1977 году.

После завершения выступлений перешёл на тренерскую работу, возглавив «Сараево». В сезоне 1984/85 привёл команду к чемпионству, став первым в истории клуба, выигравшим золото как игрок и как тренер. В 1987 году возглавил сборную Того. Пробыв на посту полтора года, вернулся на родину и объявил о завершении тренерской деятельности.

В 1992 году, после начала войны в Боснии и осады Сараева, переехал в Белград и позже возобновил карьеру тренера, возглавив «Сартид» из Смедерево.

Скончался 4 декабря 2006 года в Белграде.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на national-football-teams.com

Футболисты Югославии
Футбольные тренеры Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Кан»
Тренеры ФК «Сараево»
Тренеры ФК «Смедерево»
Тренеры ФК «Раднички» Ниш
Тренеры ФК «Цзянсу Сунин»
Тренеры сборной Того по футболу